Benjamin Conz, né le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but. Il est le frère du hockeyeur Florian Conz et le neveu du footballeur Jean-Marie Conz.

Carrière en club 
Repéré par Philippe Bozon, il rejoint en 2005 le Genève-Servette HC à l'âge de 14 ans. Continuant sa formation au sein des juniors du club, il dispute en parallèle quelques rencontres avec l'équipe de Suisse moins de 20 ans en LNB dès l'âge de 16 ans. Le , il dispute son premier match en LNA et réalise un blanchissage. En mars 2008, il signe un contrat jusqu'en 2013 avec le club genevois, qui contient une clause lui assurant 25 matchs en première et/ou en deuxième division suisse. À la suite de l'engagement par Chris McSorley de Tobias Stephan, il se retrouve gardien remplaçant et est donc prêté en cours de saison 2009-2010 aux SC Langnau Tigers dans le but de faire respecter la clause de son contrat. Auparavant, il a également disputé trois matchs avec le Lausanne HC. Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010, il est sélectionné en , en  par le SKA Saint-Pétersbourg.
En 2011, il signe un contrat de un an, en prêt, en faveur de Lugano. En 2012, il signe un contrat de 3 ans avec le HC Fribourg-Gottéron.

Carrière internationale 
Il représente la Suisse aux championnats du monde moins de 18 ans en 2008 et 2009, ainsi qu'aux championnats du monde junior 2010, où il est élu meilleur gardien du tournoi et attire ainsi l'attention des clubs nord-américains.

Trophées et honneurs personnels 
 Élu meilleur gardien du Championnat du monde junior de hockey sur glace 2010

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008||Suisse -20 ans||LNB||4||178|| ||5,06|| ||0||0||-||-||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2008-2009||Genève-Servette HC||LNA||21|||| ||2,48||90,6||2||0||3||140|| ||4,29|| ||0||0
|-
|Suisse -20 ans||LNB||1||60|| ||7,00|| ||0||0||-||-||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2009-2010||SC Langnau Tigers||LNA||23|||| ||3,27||90,8||2||4||10||571|| ||3,47||90,3||0||2
|-
|Lausanne HC||LNB||3||179|| ||4,36|| ||0||0||4||158|| || || || || 
|-
|2010-2011||SC Langnau Tigers||LNA||46|||| ||2,98||90,6||5||6||4||244|| ||3,44||91,8||0||0
|-
|2011-2012||HC Lugano||LNA||50|||| ||2,73||90,0||6||12||6||310|| ||3,63||88,6||0||2
|-
|2012-2013||HC Fribourg-Gottéron||LNA||48|||| ||2,24||93,0||5||4||18|||| ||2,35||91,1||1||0
|-
|2013-2014||HC Fribourg-Gottéron||LNA||48|||| ||2,61||91,6||3||12||10||599|| ||2,41||91,2||1||0
|-
|2014-2015||HC Fribourg-Gottéron||LNA||41|||| ||3,33||89,1||1||14||5||271|| ||1,55||93,9||0||0
|-
|2015-2016||HC Fribourg-Gottéron||LNA||48|||| ||2,79||90,7||4||24||5||311|| ||2,69||91,1||1||0
|-
|2016-2017||HC Fribourg-Gottéron||LNA||45|||| ||3,16||89,2||2||0||9||500|| ||1,20||95,9||3||2
|-
|2017-2018||HC Ambrì-Piotta||LNA || 45 || || || 3,17 || 89,9 || 2 || 18 ||10 ||599 || ||2,20 ||94 ||1 ||0
|-
|2018-2019|| HC Ambrì-Piotta ||LNA || 41 || || || 2,42|| 91,8 ||  ||  || 5 ||  || ||2,46 ||92,3 || ||
|-
|2019-2020|| HC Ambrì-Piotta ||LNA || 19 || || || 2,28 || 91,7 ||  ||  ||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2019-2020 || HCB Ticino Rockets ||LNB || 3 || || || 2,62|| 93 ||  ||  ||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021|| HC Ambrì-Piotta ||LNA || 16 || || || 2,59 || 91,7 || 0 ||  ||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2020-2021 || HCB Ticino Rockets ||LNB || 3 || || || 1,04|| 96,5 ||1  ||  ||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2021-2022|| HC Ambrì-Piotta ||LNA  ||  || 

| 2008 ||  Suisse -18 ans ||  CM -18 ans 
|4||240|| ||3,25||85,6||0||0|| 
|-
| 2009 ||  Suisse -18 ans ||  CM -18 ans
|6||327|| ||4,95||87,5||0||2|| 
|-
| 2010 ||  Suisse -20 ans ||  CM -20 ans 
|7||429|| ||4,76||89,3||0||2|| 
|-
| 2011 ||  Suisse -20 ans ||  CM -20 ans
|6||364|| ||2,97||91,8||0||0|| 
|-
|2012||HC Fribourg-Gottéron||Trophée européen||5||269|| ||2,70||89,7||0||0||Phase de groupe
|-
|2012||HC Fribourg-Gottéron||Coupe Spengler||2|| || ||4,13||72,1|| || ||Demi-finale
|-
|2013||HC Fribourg-Gottéron||Trophée européen||7||384|| ||2,81||92||0||2||Phase de groupe
|-
|2014-2015||HC Fribourg-Gottéron||Ligue des champions||4||247|| ||2,67||90,9||0||0||Huitièmes de finale
|-
|2015-2016||HC Fribourg-Gottéron||Ligue des champions||4||205|| ||4,39||86,5||0||0||Phase de groupe
|-
|2016-2017||HC Fribourg-Gottéron||Ligue des champions||10||584|| ||2,26||92,5||1||0||Demi-finale
|-
|2016-2017||HC Fribourg-Gottéron||Coupe de Suisse||2|| || ||2,53|| || || ||Quarts de finale

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
Site de Benjamin Conz

Naissance en septembre 1991
Naissance dans le canton du Jura
Sportif du canton du Jura
Joueur international suisse de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du Lausanne HC
Joueur du SC Langnau Tigers
Choix de repêchage du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Ambrì-Piotta